Ян МакДугалл Хакинг (; , Ванкувер) — канадский философ, занимающийся философией науки.

Биография 
Получил образование в Университете Британской Колумбии и Кембриджском университете. Получил степень доктора философии (1962) в Кембриджском университете. После этого преподавал в ряде университетов. Научные работы посвящены влиянию статистики и теории вероятности на жизнь людей.

Награды 
 Орден Канады (2004)
 Премия Хольберга (2009)
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство» (2012)
 Премия Бальцана (2014)

Книги 
 Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук = Representing and Intervening, Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. / Пер. с англ. С. Кузнецова. Науч. ред. Мамчур Е. А. — М.: Логос 1998. — 296 с.
 Почему вообще существует философия математики? = Why is there Philosophy of Mathematics At All? / Пер. с англ. Целищева В. В. — М. : Канон-плюс, 2020. — 399 с. — (Библиотека аналитической философии) (Независимый альянс). — ISBN 978-5-88373-595-9

Примечания

Литература 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Философы математики
Философы Канады
Философы США
Философы Великобритании
Философы XX века
Философы-аналитики
Лауреаты премии Бальцана
Лауреаты премии Хольберга
Почётные доктора Университета Макмастера